Том Форд (снукерист) 
 Том Форд (дизайнер)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок